(9960) Sekine est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Akiko Sekine (1975-), triathlète japonaise
Kazuyoshi Sekine (1954-), réalisateur, dramaturge et producteur japonais
Nobuo Sekine (1942-2019), artiste japonais
Shinobu Sekine (1943-2018), judoka japonais